Forward Operating Site (FOS) (Передовая операционная позиция) — американский военный термин для определения объектов которые могут масштабироваться и поддерживать устойчивые операции, но лишь с небольшим постоянно присутствующим военным складом или персоналом подрядчика. FOS иногда содержат ротационные воинские подразделения и многие из них также располагают заранее размещённое военное оборудование. Эти позиции были созданы когда Пентагон начал решать вопросы региональных угроз, в первую очередь в Африке и Латинской Америке, после Пересмотра Глобальных Позиций, сделанного Пентагоном в 2004 году.

FOS отличается от дислокации сотрудничества по безопасности (), которые имеют небольшие постоянные силы или персонал подрядчика, и от  главных оперативных баз (), которые располагают крупные постоянные силы и имеют хорошо защищённые позиции.

См. также 
 База передового развёртывания
 Военная база

Источники 

Военные базы